Die UCI-Junioren-Weltmeisterschaften 2009 fanden vom 11. bis 15. August auf dem Velodrom von Krylatskoje in Moskau statt.

Resultate

Straße

Straßenrennen

Zeitfahren

Bahnradsport

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren

Scratch

Omnium

Madison

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Resultate auf der Seite der UCI

2009
Radsportveranstaltung 2009
Radsportwettbewerb in Moskau